Textofilia Ediciones es una editorial mexicana con sede en la Ciudad de México. Fundada originalmente por Ricardo Sánchez Riancho y Alfredo Núñez, quedándose bajo la dirección general de Sánchez Riancho desde 2010, quien es su cabeza a la fecha y la ha ampliado considerablemente, así como la ha llevado a foros internacionales. Aunque empezaron a publicar libros en el año 2008, como empresa fue fundada legalmente en 2006. 

Inició como revista (llevando el mismo nombre) en 2004 y actualmente se dedica a la difusión de autores mexicanos e internacionales. Como sello, también explora autores nuevos en la literatura mexicana. Presumen un cuidado minucioso en sus diseños; entre sus ilustradores se encuentran Amira Aranda, Alejandro Magallanes y Magali Lara, entre muchos otros.

Su catálogo es amplio y abarca géneros como novela, poesía, cuento, ensayo y libros para niños y jóvenes. Dentro de sus diferentes colecciones se encuentran:

 Lumía: autores hispanoamericanos (como Ana García Bergua, Andrés Neuman, Bertha Balestra, Erma Cárdenas, Julia Santibáñez, Anamari Gomis, Jorge Galván, David Miklos, Gonzalo Soltero, Maritza Buendía, Carmen Haro, Manuel Barroso, Hugo Renzo Mejía, David Poireth, Carlos Farfán, Silvia Gurrola, Sergio Téllez, Héctor Alvarado).
 Hogarth: autores traducidos del inglés (como Djuna Barnes, Henry Miller, Helen McClury, Virginia Woolf, Helen McClury).
 Ultramarinos: autores traducidos de lenguas como el portugués, francés y neerlandés (como Itamar Vieira Jr., Jacques Fux, Oskar Nakasato, Gerard de Nerval).
 Ión: traducciones del griego y latín antiguos (como Safo, Anacreonte, Alceo).   
 Libros de Artista: trabajos y catálogos de creadores plásticos (como Jesús Jiménez). 
 Mena: autores traducidos del árabe del norte de África, el Medio Oriente y Turquía (Hoda Barakat, Elias Khoury, Ahmed Awny, Mai Khaled, Malak Risk, Bodour Al Qasimi).

Historia 

Textofilia S.C., empresa que alberga Textofilia Ediciones, surgió como una revista de literatura y arte contemporáneo (Textofilia) en el año 2004. La revista fue acreedora a la beca Edmundo Valadés de Apoyo a la Edición de revistas independientes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en sus emisiones 2005-2006 y 2006-2007. Contó con 20 números y su última aparición fue en el año 2012.  

Paralelamente, en 2009 la sociedad crea Textofilia Ediciones, y comienza la publicación de libros de literatura y arte, sumándole la colección de libros infantiles Textofilia Infantil en 2010. A partir de ese momento se hizo acreedora a dos apoyos consecutivos de la beca de Fomento a Proyectos y Coediciones Culturales del FONCA en sus emisiones 2010-2011 y 2011-2012, así como un reconocimiento de la Asociación de Escritores de México A.C., un estímulo a la producción de libros del Instituto Nacional de Bellas Artes vía la Coordinación Nacional de Literatura derivado del artículo transitorio cuadragésimo segundo del presupuesto de Egresos de la Federación, 2012 , y ganó el apoyo del Programa ProTrad para la Traducción Literaria en 2016 de la Secretaría de Cultura.  En 2017 recibió el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por la publicación de "La tormenta hindú" de Ana García Bergua.

Dentro de sus publicaciones se han realizado diversas co-ediciones y trabajos en conjunto con instituciones como la Fundación / Colección Jumex, Fundación Mondrián (Holanda), Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura Federal, Universidad del Claustro de Sor Juana, Instituto Zacatecano de Cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Guadalajara, Embajada de Francia en México, la Fundación para la Traducción de las Letras Neerlandesas (Holanda), ProHelvetia (Suiza), Sharjah Book Authority (Emiratos Árabes Unidos), Brazilian Publishers (Brasil), Fundación Biblioteca Nacional (Brasil), TEDA (Turquía), Publishing Scotland (Escocia), Instituto Nacional de Bellas Artes, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana, Ayuntamiento de Mérida, Tecnológico de Monterrey,  Instituto Camoes (Portugal), la Universidad de Monterrey, Baylor University (Texas, EE.UU.), entre muchas otras.  

En 2014 la compañía crea Libros del Marqués, un nuevo e independiente sello que publica no ficción y ficción de nuevos talentos de las letras. Su énfasis está en la coyuntura y los temas contemporáneos. Libros del Marqués cuenta hasta ahora cinco premios Ciudad de Mérida, otorgados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, colaboraciones con diversas universidades nacionales, así como un título con la Asociación Yad Vashem de Israel. A su vez,  "Cómo desaparecer una ballena y otras fábulas del empoderamiento", de Ana Goffin, se posicionó como uno de los títulos más buscados y vendidos de Amazon durante el inicio de 2020.  

       A la fecha, Textofilia Ediciones ha publicado más de 300 títulos, y ha sido invitada a participar en múltiples espacios culturales de España, Italia, India, Estados Unidos, Argentina, Emiratos Árabes Unidos,  Alemania, Perú, Brasil, Cuba, Turquía y México.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Sitio web oficial de Libros del Marqués. 

Editoriales de México